Список растений, занесённых в Красную книгу Оренбургской области состоит из 183 видов различных растений, включённых в Красную книгу Оренбургской области.

Категории охраны обозначены цифрой в конце строки каждого вида:

 1 — находящиеся под угрозой исчезновения
 2 — сокращающиеся в численности
 3 — редкие
 4 — неопределённые по статусу
 5 — восстанавливающиеся

Семейство Адоксовые — Adoxaceae 
 Адокса мускусная — Adoxa moschatellina L. 4

Семейство Луковые — Alliaceae 
 Лук голубой — Allium caeruleum Pall. 3
 Лук индерский — Allium inderiense Fisch. ex Bunge 3
 Лук косой — Allium obliquum L. 3

Семейство Зонтичные — Apiaceae 
 Володушка золотистая — Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. 2
 Пушистоспайник длиннолистный — Eriosynaphe longifolia (Fich. ex Spreng.) DC. 1
 Жабрица мохнатоголовая — Seseli eriocephalum (Pall.) Schischk. 3

Семейство Кирказоновые — Aristolochiaceae 
 Копытень европейский — Asarum europaeum L. 2

Семейство Астровые — Asteraceae 
 Астра альпийская — Aster alpinus L. 2
 Василёк Талиева — Centaurea taliewii Kleop. 1
 Какалия копьевидная — Cacalia hastate L. 2
 Козелец клубненосный — Scorzonera tuberose Pall. 2
 Козлобородник окаймлённый — Tragopogon marginifolius Pavl. 3
 Наголоватка киргизская — Jurinea kirghizorum Janisch. 3
 Наголоватка мугоджарская — Jurinea mugodsharica Iljin 3
 Полынь солянковидная — Artemisia salsoloides Willd. 1
 Пупавка Корнух-Троцкого — Anthemis trotzkiana Claus 1
 Серпуха донская — Serratula tanaitica P. Smirn. 4
 Соссюрея тургайская — Saussurea turgaiensis B. Fedtsch. 3
 Цицербита уральская — Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd 2
 Цмин песчаный — Helichrysum arenarium (L.) Moench. 3

Семейство Бурачниковые — Boraginaceae 
 Риндера четырёхостная — Rindera tetraspis Pall. 3
 Оносма губерлинская — Onosma guberlinensis Dobrocz. et V. 3
 Оносма красильная — Onosma tinctoria Bieb. s.l. 2

Семейство Капустные — Brassicaceae 
 Бурачок ленский — Alyssum lenense Adams 3
 Икотник лопатчатый — Galitzkya spathulata (Steph.) V. Boczantzeva 1
 Катран татарский — Crambe tatarica Sebeok 3
 Клоповник Мейера — Lepidium meyeri Claus 1
 Левкой великолепный — Matthiola superba Conti 3
 Левкой душистый — Matthiola fragrans Bunge 1
 Шиверекия подольская — Schiverekia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. 3
 Клаузия солнцепечная — Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. 3

Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae 
 Колокольчик круглолистный — Campanula rotundifolia L. 2

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae 
 Гвоздика иглолистная — Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. 3
 Гвоздика уральская — Dianthus uralensis Korsh. 3
 Гвоздика узколепестная — Dianhtus leptopetalus Willd. 3
 Качим скальный — Gypsophila rupestris A.N. Kuprian. 3
 Минуарция Крашенинникова — Minuartia krascheninnikovii Schischk. 1
 Смолёвка башкирская — Silene baschkirorum Janisch. 3

Семейство Бересклетовые — Celastraceae 
 Бересклет бородавчатый — Euonymus verrucosa Scop. 2

Семейство Маревые — Chenopodiacae 
 Ежовник меловой — Anabasis cretacea Pall. 3
 Ежовник солончаковый — Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. et Volkens 3
 Нанофитон ежовый — Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge 3
 Петросимония трёхтычинковая — Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. 3
 Поташник облиственный — Kalidium foliatum (Pall.) Moq. 3

Семейство Вьюнковые — Convolvulaceae 
 Вьюнок кустарниковый — Convolvulus fruticosus Pall. 4

Семейство Ландышевые — Convallariaceae 
 Майник двулистный — Maianthemum bifolium (L.) 2

Семейство Толстянковые — Crassulaceae 
 Горноколосник щитковый — Orostachys thyrsiflora Fisch. 3
 Очиток гибридный — Sedum hybridum L. 3

Семейство Ворсянковые — Dipsacaceae 
 Короставник татарский — Knautia tatarica (L.) Szabo 3

Семейство Росянковые — Droseraceae 
 Росянка круглолистная — Drosera rotundifolia L. 2

Семейство Молочайные — Euphorbiaceae 
 Молочай волнистый — Euphorbia undulata Bieb. 3

Семейство Бобовые — Fabaceae 
 Астрагал вздутоплодный — Astragalus physocarpus Lebeb. 2
 Астрагал Карелина — Astragalus karelinianus M. Pop. 3
 Астрагал лисий — Astragalus vulpinus Willd. 3
 Астрагал почти-дуговидный — Astragalus subarcuatus M. Pop. 3
 Астрагал украинский — Astragalus ucrainicus Klok. et M. Pop. 3
 Астрагал Цингера — Astragalus zingeri Korsh. 1
 Астрагал рогоплодный — Astragalus cornutus Pall. 3
 Копеечник Гмелина — Hedysarum gmelinii Ledeb. 3
 Копеечник крупноцветковый — Hedysarum grandiflorum Pall. 1
 Копеечник Разумовского — Hedysarum razoumovianum Helm. et Fisch. 1
 Копеечник серебристый — Hedysarum argyrophyllum Ledeb. 3
 Люцерна решетчатая — Medicago cancellata Bieb. 1
 Люцерна Комарова — Medicago komarovii Vass. 3
 Остролодочник Гмелина — Oxytropis gmelini Fisch. ex Boriss. 3
 Остролодочник Ипполита — Oxytropis hippolyti Boriss. 1
 Солодка Коржинского — Glycyrrhiza korshinskyi Grig. 1
 Стальник промежуточный — Ononis intermedia C.A. Mey. ex Rouy 3
 Эремоспартон безлистный — Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. ex C.A. Mey. 1
 Чина изогнутая — Lathyrus incurvus (Roth) Roth 1

Семейство Горечавковые — Gentianaceae 
 Горечавка легочная — Gentiana pneumonanthe L. 2
 Горечавка крестовидная — Gentiana cruciata L. 2

Семейство Шаровницевые — Globulariaceae 
 Шаровница крапчатая — Globularia punctata Lapeyr. (G. willkommi Nym.) 1

Семейство Касатиковые — Iridaceae 
 Касатик карликовый — Iris pumila L. 1
 Касатик низкий — Iris humilis Georgi 2
 Касатик жёлтый — Iris pseudacorus L. 2
 Касатик сибирский — Iris sibirica L. 2
 Касатик тонколистный — Iris tenuifolia Pall. 2
 Касатик безлистный — Iris aphylla L. 1
 Касатик кожистый — Iris scariosa Willd. ex Link 1
 Шпажник тонкий — Gladiolus tenuis Beib. 3

Семейство Лилейные — Liliaceae 
 Лилия кудреватая — Lilium martagon L. 2
 Гусиный лук ненецкий — Gagea samojedorum Grossh. 3
 Гусиный лук удивительный — Gagea mirabilis Grossh. 3
 Рябчик русский — Fritillaria ruthenica Wickstr. 1
 Тюльпан двухцветковый — Tulipa biflora Pall. 2
 Тюльпан поникающий — Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult. fil. 2
 Тюльпан Шренка — Tulipa schrenkii Regel. 1

Семейство Губоцветные — Lamiaceae 
 Зайцегуб остролистный — Lagochilus acutilobus (Ledeb.) Fisch. et C.A. Mey 3
 Шалфей клейкий — Salvia glutinosa L. 4

Семейство Льновые — Linaceae 
 Лен уральский — Linum uralense Juz. 2

Семейство Кермековые — Limoniaceae 
 Гониолимон татарский — Goniolimon tataricum (L.) Boss. 3
 Кермек крупнокорневой — Limonium macrorhizon (Ledeb.) O. Kuntze 3
 Кермек меловой — Limonium cretaceum Tscherkasova 3

Семейство Дербенниковые — Lythraceae 
 Миддендорфия днепровская — Middendorfia borysthenica Trautv. 3

Семейство Мелантиевые — Melanthiaceae 
 Чемерица Лобеля — Veratrum lobelianum Bernh. 3

Семейство Вахтовые — Menyanthaceae 
 Нимфейник щитолистный — Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze 3

Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae 
 Кубышка малая — Nyphar pumila (Timm) DC. 3
 Кувшинка белая — Nymphaea alba L. 3

Семейство Орхидные — Orchidaceae 
 Бровник одноклубневой — Herminium monorchis (L.) R. Br. 3
 Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L. 1
 Венерин башмачок крупноцветковый — Cypripedium macranthon Sw. 3
 Гнездовка обыкновенная — Neottia nidus-avis (L.) Rich. 3
 Гудайера ползучая — Goodyera repens (L.) R. Br. 3
 Дремлик болотный — Epipactis palustris (L.) Crantz 3
 Дремлик тёмно-красный — Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.) Bess. 3
 Кокушник комарниковый — Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 3
 Ладьян трёхнадрезный — Corallorhiza trifida Chatel. 3
 Любка двулистная — Platanthera bifolia (L.) Rich. 3
 Мякотница однолистная — Malaxis monophyllos (L.) Sw. 3
 Неоттианта клобучковая — N eottianthe cucullata (L.) Schlechter 3
 Пальчатокоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. 2
 Пальчатокоренник мясо-красный — Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. 2
 Пыльцеголовник красный — Cephalanthera rubra (L.) Rich. 1
 Тайник овальный — Listera ovata (L.) R. Br. 3
 Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris L. 1

Семейство Белозорниковые — Parnassiaceae 
 Белозор болотный — Parnassia palustris L. 3

Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae 
 Подорожник Крашенинникова — Plantago krascheninnikovii C. Serg. 3

Семейство Мятликовые (Злаки) — Poaceae 
 Ковыль красивейший — Stipa pulcherrima C. Koch. 1
 Ковыль опушеннолистный — Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 1
 Ковыль перистый — Stipa pennata L. 1
 Ковыль восточный — Stipa orientalis Trin. 2
 Ковыль Залесского — Stipa zalesskii Wilensky 2
 Овсец Шелля — Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. 3
 Овсяница высокая — Festuca altissima All. 2
 Пырей инееватый — Elytrigia pruinifera Nevski 3
 Тонконог жестколистный — Koeleria sclerophylla P. Smirn. 1
 Чий блестящий — Achnatherum splendens (Trin) Nevski 3

Семейство Гречишные — Polygonaceae 
 Курчавка шиповатая — Atraphaxis spinosa L. 3

Семейство Истодовые — Polugalaceae 
 Истод сибирский — Polygala sibirica L. 3

Семейство Первоцветные — Primulaceae 
 Наумбургия кистецветная — Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. 3
 Примула длиннострелочная — Primula longiscapa Ledeb. 2

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae 
 Адонис весенний — Adonis vernalis L. 2
 Борец желтеющий — Aconitum anthora L. s.l. 2
 Живокость уральская — Delphinium uralense Nevski 2
 Лютик языколистный — Ranunculus lingua L. 3
 Прострел раскрытый — Pulsatilla patens (L.) Mill. s. str. 2
 Прострел луговой — Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 3

Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae 
 Камнеломка сибирская — Saxifraga sibirica L. 3

Семейство Розанные — Rosaceae 
 Боярышник сомнительный — Crataegus ambigua C.A. Mey. ex A. Beck. 2
 Кизильник черноплодный — Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 2
 Лапчатка Эверсманна — Potentilla eversmanniana Fisch. ex Ledeb. 1

Семейство Мареновые — Rubiaceae 
 Ясменник каменистый — Asperula petraea V. Krecz. ex Klok. 3

Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae 
 Льнянка меловая — Linaria cretacea Fisch. ex Spreng. 3
 Льнянка длиннохвостая — Linaria macroura Bieb. 3
 Льнянка уральская — Linaria uralensis Kotov 3
 Мытник прерывистоколосый — Pedicularis interrupta Stephan ex Willd. 3
 Мытник болотный — Pedicularis palustris L. 3
 Наперстянка крупноцветковая — Digitalis grandiflora Mill. 3

Семейство Водяные орехи — Trapaceae 
 Водяной орех плавающий — Trapa natans L. s.l. 3

Семейство Фиалковые — Violaceae 
 Фиалка удивительная — Viola mirabilis L. 2

Семейство Парнолистниковые — Zygophyllaceae 
 Парнолистник перистый — Zygophyllum pinnatum Cham. 3

Семейство Кипарисовые — Cupressaceae 
 Можжевельник казацкий — Juniperus sabina L. 3

Семейство Сосновые — Pinaceae 
 Лиственница Сукачёва — Larix sukaczewii Ledeb. 3

Семейство Костенцовые — Aspleniaceae 
 Костенец волосовидный — Asplenium trichomanes L. 3
 Костенец постенный — Asplenium ruta-muraria L. 3
 Костенец северный — Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 3

Семейство Кочедыжниковые — Athyriaceae 
 Голокучник Роберта — Gimnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. 2
 Голокучник трёхраздельный — Gimnocarpium dryopteris (L.) Newm. 2
 Кочедыжник женский — Athyrium filix-femina (L.) Roth. 2
 Пузырник ломкий — Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 2

Семейство Щитовниковые — Dryopteridaceae 
 Щитовник гребенчатый — Dryopteris cristata (L.) A. Gray. 2
 Щитовник шартрский — Dryopteris carthysiana (Vill.) H.P. Fuchs. 2
 Щитовник мужской — Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 2

Семейство Марсилеевые — Marsileaceae 
 Марсилия четырёхлистная — Marsilea quadrifolia L. 3

Семейство Оноклеевые — Onocleaceae 
 Страусник обыкновенный — Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 2

Семейство Многоножковые — Polypodiaceae 
 Многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare L. 2

Семейство Сальвиниевые — Salviniaceae 
 Сальвиния плавающая — Salvinia natans (L.) All. 3

Семейство Телиптерисовые — Thelypteridaceae 
 Телиптерис болотный — Thelypteris palustris Schott. 3

Семейство Вудсиевые — Woodsiaceae 
 Вудсия эльбская — Woodsia ilvensis (L.) R. Br. 3

Семейство Гроздовниковые — Botrychiaceae 
 Гроздовник полулунный — Botrychium lunaria (L.) Sw. 4

Отдел Плауновидные — Lycopodiophyta 
 Дифазиаструм сплюснутый — Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. 2

Семейство Брахитециевые — Brachytheciaceae 
 Ринхостегиум стенной — Rhynhostegium murale (Hedw.) Bruch et al. 3

Семейство Бриевые — Bryaceae 
 Бриум ложнотрехгранный — Bryum pseudotriguetrum (Hedw.) P. Gaertn. 3

Семейство Дикрановые — Dicranaceae 
 Дикранелла разнонаправленная — Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 3

Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae 
 Гриммия беззубцовая — Grimmia anodon Bruch et al. 3
 Схистидиум скрытоплодный — Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. 3

Семейство Мниевые — Mniaceae 
 Плагиомниум эллиптический — Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. 3

Семейство Политриховые — Polytrichaceae 
 Политрихум обыкновенный — Polytrichum commune Hedw. 3

Семейство Пилезиевые — Pylaisiaceae 
 Калликладиум Холдейна — Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum 4
 Птилиум гребенчатый — Ptilium crista-castrebsis (Hedw.) De Not. 3

Семейство Туидиевые — Thuidiaceae 
 Абиетинелла пихтовидная — Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. 3

См. также 
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Оренбургской области
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Оренбургской области
 Список рыб и круглоротых, занесённых в Красную книгу Оренбургской области
 Список членистоногих, занесённых в Красную книгу Оренбургской области

Примечания 

Растения